Michael Clarke (krykiecista) – australijski krykiecista
 Michael Clarke (muzyk) – amerykański muzyk
 Michael Clarke Duncan – amerykański aktor